Revolución del 68 puede referirse a:
 La Revolución de 1868 en España, denominada La Gloriosa.
 La Revolución de 1968, movimientos contemporáneos al Mayo francés de 1968:
 La Primavera de Praga,
 Los incidentes de 1968 en España, a veces llamados revolución del 68 en España, etc.